Göhrde steht für:
 Göhrde, eine Gemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg, die an den Staatsforst Göhrde angrenzt
 Göhrde (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Staatsforst Göhrde
 Staatsforst Göhrde, größtes zusammenhängendes Mischwaldgebiet Norddeutschlands

Siehe auch:
 Bahnhof Göhrde, Haltepunkt an der Bahnstrecke Dannenberg–Lüneburg im nordöstlichen Niedersachsen, ehemals Empfangsstation für kaiserliche Jagden im Staatsforst Göhrde